Паллагорио () — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Кротоне.

Население составляет 1627 человек, плотность населения составляет 40 чел./км². Занимает площадь 41 км². Почтовый индекс — 88818. Телефонный код — 0962.

Покровителем коммуны почитается Иоанн Креститель, празднование совершается 24 июня.

Ссылки